

Toponyme
 Navarrenx, commune française des Pyrénées-Atlantiques
 Préchacq-Navarrenx, commune française des Pyrénées-Atlantiques
 Viellenave-de-Navarrenx, commune française des Pyrénées-Atlantiques

Homonymie de toponyme